Sölden kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Sölden, Baden-Württemberg, ort och kommun,

Österrike 

 Sölden, ort och kommun i Tyrolen,